Существует два фильма с названием «Мужчина, который любил женщин»:

 Мужчина, который любил женщин (фильм, 1977) (} — фильм французского режиссёра Франсуа Трюффо
 Мужчина, который любил женщин (фильм, 1983) () — фильм американского режиссёра Блэйка Эдвардса, ремейк фильма Трюффо